Hazzard peut faire référence à :
 Johnny Hazzard (1977-), un acteur pornographique gay,
 Shirley Hazzard (1931-), une auteure de romans et d'essais,
 Shérif, fais-moi peur (titre original : The Dukes of Hazzard), une série télévisée américaine,

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme